Een emoji-vlagsequentie is het gebruik van een opeenvolging van Unicode-karakters om op ondersteunde platformen en applicaties vlaggen grafisch weer te geven. Dit neemt meestal de vorm aan van de landsvlag van het desbetreffende gebied.

Regional Indicator Symbols 
Een emoji-vlagsequentie wordt in de meeste gevallen gemaakt met behulp van Regional Indicator Symbols. Dit is een set van 26 alfabetische Unicode-karakters die specifiek bedoeld zijn om twee-letter codes uit de ISO 3166-1 alpha-2-standaard op een speciale wijze weer te kunnen geven. In de praktijk betreft het hier vaak vlagsymbolen, maar  een enkel platform (zoals Microsoft Windows) geeft deze karakters weer in tekens die gebaseerd zijn op Latijns schrift.

Deze Regional Indicators zijn in 2010 geïntroduceerd met de Unicode 6.0-standaard. Het Unicode-consortium is er vrij expliciet in dat dit mechanisme gebruikt zal moeten worden om landsvlaggen weer te geven, er komen geen specifieke emoji voor landsvlaggen Verder duiden deze Indicators strikt de vlaggen aan, niet de gebieden waarmee deze vlaggen geassocieerd zijn. In 2021 zijn er 270 geldige vlagsequenties beschikbaar in de set van Regional Indicators.

Een ander belangrijk gegeven is dat de Regional Indicators alleen gebruikt worden voor de 249 landen die gespecificeerd zijn in de ISO 3166-1 standaard, plus enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn:

 Macro-regio's. Dat zijn er in de huidige standaard twee, te weten de Verenigde Naties en de Europese Unie
 Een zestal "uitzonderlijke reserveringen": Ascension, Clipperton, Diego Garcia, Ceuta en Melilla, de Kanarische eilanden, en Tristan da Cunha.
 Een "user-assigned temporary country code" voor Kosovo.
 Een twaalftal meest voormalige gebiedsdelen, waarvan het gebruik vermeden dient te worden (zie tabel).

huidige vlagsequenties gebaseerd op Regional Indicators

Andere vlaggen met ZWJ-sequenties 
Met behulp van ZWJ-sequenties is het is mogelijk vlaggen te maken die niet voorkomen in de ISO 3166-1-specificatie. ZWJ staat voor Zero Width Joiner, een verbindingsteken met breedte nul. Daartoe wordt een "lege" vlag (meestal de witte of de zwarte) met behulp van een ZWJ gecombineerd met een ander symbool. Let op dat niet ieder platform hier een grafische representatie voor zal hebben, Unicode houdt een lijst bij welke grafemen ondersteund moeten worden. Karakters op deze lijst worden aangeduid als Recommended for General Interchange (RGI).

Voorbeelden van ZWJ-vlagsequenties 
 🏴‍☠️ De Jolly Roger.  Combinatie van 🏴 Zwarte Vlag, ZWJ, en ☠️ Doodshoofd.
 🏳️‍🌈 De regenboogvlag. Combinatie van 🏳️ Witte Vlag, ZWJ, en 🌈 Regenboog.
 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 De vlag van Wales 

Emoji
Tekencodering